Misgnak o Pietroso (Lušnjak-Kamenjak) – scoglio situato a est dell'isola di Melada in Croazia
 Misgnak o isola dei Sorci (Mišnjak) – isola dell'arcipelago delle isole Quarnerine a sud di Arbe in Croazia
 Misgnak o Magnago (Maslinjak) – isolotto situato all'ingresso di porto Zut, ad ovest di punta Strunca, in Croazia